ZEB steht für:
Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur, Schweizer Verkehrsprojekt
zeb steht für:
 Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates, Münsteraner Unternehmen 
 Zentrale für Ernährungsberatung, Verein in Norddeutschland
Siehe auch:
 Zep
Abkürzung